as-Salam al-Malaki al-Urdunni () ist die Nationalhymne Jordaniens.

Die Nationalhymne gilt seit der Unabhängigkeit Jordaniens 1946. Der Text stammt vom ehemaligen Ministerpräsidenten Abd al-Munʿim ar-Rifaʿi. Die Musik wurde von Abd al-Qadir at-Tanir komponiert.

In der Regel wird nur eine Kurzfassung der Hymne gespielt, bestehend aus den ersten vier Zeilen; nur bei besonderen Anlässen wie dem Geburtstag des Königs wird die vollständige Komposition aufgeführt. In der Hymne heißt es „Oh! Du König der Araber, vom besten Propheten hast du Ehre in der Abstammung“; eine Anspielung darauf, dass das jordanische haschimitische Königreich ein weitläufiger Clan des mekkanischen Stammes Quraisch ist, zu dem der Prophet Mohammed gehörte.

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Weblinks 
Nationalhymne Jordaniens (Langfassung)

Nationalhymne
Nationales Symbol (Jordanien)